Wilne (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet Wolnoje/Вольное) ist der Name folgender Siedlung städtischen Typs:
 in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Wilne (Dschankoj)

Wilne ist die jiddische Bezeichnung für Vilnius (Wilna), die Hauptstadt Litauens

Wilne ist der Name folgender Dörfer:
 Oblast Charkiw
 im Rajon Isjum, siehe Wilne (Isjum)
 im Rajon Losowa, siehe Wilne (Losowa)
 im Rajon Krasnohrad, siehe Wilne (Krasnohrad)

 Oblast Cherson
 im Rajon Henitschesk, Stadtgemeinde Henitschesk, siehe Wilne (Henitschesk)
 im Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nischny Sirohosy, siehe Wilne (Henitschesk, Nischny Sirohosy)
 im Rajon Kachowka, siehe Wilne (Kachowka)

 Oblast Chmelnyzkyj
 im Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Wilne (Kamjanez-Podilskyj)

 Oblast Dnipropetrowsk
 im Rajon Apostolowe, siehe Wilne (Apostolowe)
 im Rajon Krywyj Rih, siehe Wilne (Krywyj Rih)
 im Rajon Krynytschky, siehe Wilne (Krynytschky)
 im Rajon Meschowa, siehe Wilne (Meschowa)
 im Rajon Nowomoskowsk, siehe Wilne (Nowomoskowsk)
 im Rajon Tomakiwka, siehe Wilne (Tomakiwka)
 im Rajon Synelynykowe, siehe Wilne (Synelynykowe)
 im Rajon Pjatychatky, siehe Wilne (Pjatychatky)
 im Rajon Pokrowske, siehe Wilne (Pokrowske)

 Oblast Donezk
 im Rajon Pokrowsk, siehe Wilne (Pokrowsk)
 im Rajon Wolnowacha, siehe Wilne (Wolnowacha)

 Oblast Iwano-Frankiwsk
 im Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Wilne (Iwano-Frankiwsk)

 Oblast Kiew
 im Rajon Browary, siehe Wilne (Browary)
 im Rajon Makariw, siehe Wilne (Makariw)
 im Rajon Shuriwka, siehe Wilne (Shuriwka)

 Oblast Kirowohrad
 im Rajon Kropywnyzkyj, siehe Wilne (Kropywnyzkyj)
 im Rajon Nowoukrajinka, siehe Wilne (Nowoukrajinka)

 Oblast Luhansk
 im Rajon Schtschastja, siehe Wilne (Schtschastja)

 Oblast Odessa
 im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Wilne (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 im Rajon Tarutyne, siehe Wilne (Tarutyne)

 Oblast Poltawa
 im Rajon Koselschtschyna, siehe Wilne (Koselschtschyna)
 im Rajon Maschiwka, siehe Wilne (Maschiwka)
 im Rajon Semeniwka, siehe Wilne (Semeniwka)

 Oblast Riwne
 im Rajon Dubrowyzja, siehe Wilne (Dubrowyzja)

 Oblast Sumy
 im Rajon Konotop, siehe Wilne (Konotop)
 im Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Wilne (Welyka Pyssariwka)

 Oblast Saporischschja
 im Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka, siehe Wilne (Saporischschja, Nowomykolajiwka)
 im Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Komyschuwacha, siehe Wilne (Saporischschja, Komyschuwacha)
 im Rajon Polohy, siehe Wilne (Polohy)

 Oblast Tschernihiw
 im Rajon Korop, siehe Wilne (Korop)
 im Rajon Mena, siehe Wilne (Mena)

 Oblast Winnyzja
 im Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Wilne (Mohyliw-Podilskyj)

Wilne ist der Name folgender Siedlungen:
 in der Oblast Charkiw, Rajon Kehutschiwka, siehe Wilne (Kehutschiwka)